Швальбе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Швальбе, Густав (1844—1916) — немецкий анатом, антрополог.
 Швальбе, Конрад (1927—2004) — немецкий драматург, сценарист.
 Швальбе, Ойген Феликс (1892—1974) — немецкий военачальник, генерал пехоты вермахта.
 Швальбе, Юлиус (1863—1930) — немецкий врач, редактор.